Камікава (Сайтама)
Камікава (Хоккайдо)
Камікава (Хьоґо) 
Округ Камікава
Повіт Камікава (Ісікарі)
Повіт Камікава (Тесіо)
Повіт Камікава (Токаті)